Wolfslast ist der Familienname folgender Personen:

 Gabriele Wolfslast (* 1954), deutsche Juristin und Professorin für Strafrecht
 Wilhelm Wolfslast (1904–1960), deutscher Marineschriftsteller